Jagic ist der Familienname folgender Personen:

 Dorta Jagić (* 1974), Schriftstellerin
 Nikolaus Jagic (1875–1956), österreichischer Internist
 Vatroslav Jagić (1838–1923), kroatisch-österreichischer Slawist